Джек Моррис:  (1845—1896) — британский жокей, победитель 1000-гинейных скачек (1873) и Эпсомского дерби (1875).
  (1878—1947) — британский футболист в составе клубов Первого дивизиона Футбольной лиги.
  (род. 1931) — игрок в американский футбол.
 Моррис, Джек (род. 1955) — американский бейсболист.